A Federação Catarinense de Rugby (FECARU) é a entidade responsável pela organização de competições e difusão do rugby no estado brasileiro de Santa Catarina.

Ver também
 Copa Catarinense de Rugby Serie A
 Copa Catarinense de Rugby Serie B
 Campeonato Catarinense de Rugby Juvenil
 Super Copa Catarinense de Rugby
 Cultura Inglesa Rugby na Ilha
 Copa Norte
 Copa Oeste
 Circuito Catarinense de Rugby Sevens
 Taça Anita Garibaldi

Links externos
Página oficial da CBRu
Página da FECARU no Facebook

Rugby de Santa Catarina